peut faire référence à :

 , opérette américaine de Victor Herbert, livret de Glen MacDonough, créée en 1903, et ses différentes adaptations :
 , titre original dUn jour une bergère, film musical américain de Gus Meins et Charley Rogers sorti en 1934 ;
 , film musical américain de Jack Donohue sorti en 1961 ;
 ,  téléfilm américain de Clive Donner diffusé en 1986 ;
 Babes in Toyland'', film d'animation américain de ,  et Paul Sabella sorti en 1997.
 ''', groupe de rock alternatif américain.

Voir aussi